„ТП Мазембе“ ( – „Всемогъщият Мазембе“) е конгоански футболен клуб от град Лубумбаши, Демократична република Конго.

Състезава се в Линафут. Основан е през 1939 година. Домашните си мачове играе на стадион „Стад Фредерик Кибаса Малиба“, който събира 35 000 зрители. Клубът е също така известен и под своето предишно название ТП Энглеберт.

Постижения 
 Шампион на ДР Конго – 10 пъти (1966, 1967, 1969, 1976, 1987, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009)
 Носител на Купата на ДР Конго – 5 пъти (1966, 1967, 1976, 1979, 2000)
 Лига на шампионите КАФ (4)
 Победител: 1967, 1968, 2009, 2010
 Купа на носителите на Купи КАФ (1)
 Победител: 1980
 Суперкупа КАФ (1)
 Победител: 2010

Състав 

 (капитан)

Футбол в ДР Конго
Футболни отбори